Брінкманн, також Брінкман () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Бринкман Олександр Олександрович (1869 -?) — російський юрист, правознавець, син А. Г. Брінкмана.
 Бринкман Олександр Германович (1835—1899) — російський державний діяч, самарський, потім астраханський віце-губернатор.
 Альфред Бринкман (1891—1967) — німецький шахіст, міжнародний майстер.
 Вернер Брінкманн (нар. 1946) — німецький юрист.
 Джозеф Бринкман (1901—1960) — американський піаніст і музичний педагог.
 Карл Бринкман — німецький соціолог і економіст.
 Карл Густав фон Брінкман — шведський державний діяч і поет.
 Райнхольд Бринкман (1934—2010) — німецький музикознавець.
 Свен Бринкман (нар. 1975) — данський професор психології.
 Юстус Брінкманн (1843—1915) — німецький мистецтвознавець.
 Енріке Брінкманн (нар. 1938) — іспанський художник.

Див. також 
 Число Брінкмана